Hull City AFC (celým názvem: Hull City Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Kingston upon Hull v nemetropolitním hrabství East Riding of Yorkshire. Založen byl v roce 1904. Od sezóny 2017/18 působí v EFL Championship (2. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou oranžová a černá.

Historický postup mezi elitu se Hullu povedl v sezoně 2007/08 vítězstvím v play-off The Championship. V roce 2013 se po předchozím sestupu opět probojoval do anglické Premier League. V dubnu 2014 se poprvé ve své historii probojoval do finále FA Cupu, kde se v květnu střetl s londýnským Arsenalem (v semifinále porazil třetiligový Sheffield United FC).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu KC Stadium s kapacitou 25 450 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 Finále: 2013/14
 EFL Cup
 Semifinále: 2016/17
 EFL Trophy
 Semifinále: 1983/84

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1905–1930: Football League Second Division
 1930–1933: Football League Third Division North
 1933–1936: Football League Second Division
 1936–1949: Football League Third Division North
 1949–1956: Football League Second Division
 1956–1958: Football League Third Division North
 1958–1959: Football League Third Division
 1959–1960: Football League Second Division
 1960–1966: Football League Third Division
 1966–1978: Football League Second Division
 1978–1981: Football League Third Division
 1981–1983: Football League Fourth Division
 1983–1985: Football League Third Division
 1985–1991: Football League Second Division
 1991–1992: Football League Third Division
 1992–1996: Football League Second Division
 1996–2004: Football League Third Division
 2004–2005: Football League One
 2005–2008: Football League Championship
 2008–2010: Premier League
 2010–2013: Football League Championship
 2013–2015: Premier League
 2015–2016: Football League Championship
 2016–2017: Premier League
 2017– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1904
Sport v Kingstonu upon Hull